Jméno a příjmení Ignác Jaksch se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ignác Jaksch (arciděkan) – český římskokatolický kněz a arciděkan v Horní Polici (1754–1824)
 Ignác Jaksch (kanovník) – český římskokatolický kněz a sídelní kanovník litoměřické kapituly, příbuzný předchozího (1792–1857)